

Кирпотине — селище, Оріхівський район, Запорізька область
 Кирпотине — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці